fue un político japonés. Alcalde de Kudamatsu (2000-2016)

Biografía 
Se presentó como candidato independiente, logrando ser alcalde de Kudamatsu desde 2000 hasta 2016. Esto es, durante cuatro mandatos y dieciséis años. 

Igawa falleció el 26 de diciembre de 2021 a los 91 años, de insuficiencia cardíaca.

Referencias

Alcaldes de Japón
Personas de la prefectura de Yamaguchi
Políticos de Japón del siglo XX
Políticos de Japón del siglo XXI
Fallecidos por insuficiencia cardíaca